Blue Sky bezeichnet:
 Blue Sky Studios, ein Computeranimationsstudio
 Operation Blue Sky, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1994
 Operation Blue Sky, Projekt zur Gründung der Billigfluggesellschaft Go Fly